Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Kellner – czeski slawista, dialektolog, bohemista i romanista
 Friedrich Kellner – niemiecki polityk
 Johann Christoph Kellner – niemiecki kompozytor
 Johann Peter Kellner – niemiecki kompozytor
 Josefa Kellner – austriacka pływaczka, olimpijka
 Petr Kellner – czeski przedsiębiorca